Pegun állomás (백운역) a következőkre utalhat:
Pegun állomás (白雲驛) az szöuli 1-es metró vonalán, Incshonban.
Pegun állomás (白雲驛) a Phjongbuk vasútvonalon, Észak-Phjongan tartományban.